Сэмюэль Грин (Samuel Green; ок. 1614 — 1 января 1702) — американский печатник, основатель династии книгопечатников, среди которых были ,  и . Родился в Англии. Перебрался в Кембридж, Массачусетс, вместе с  в 1630 году. Был одним из первых американских книгопечатников. Хотя он прибыл в Америку за 8 лет до Стивена Дея, не существует никаких сведений о том, что Грин занимался книгопечатанием в то время. По-видимому, он начал печатать книги только спустя 10 лет после Дея. Грин также был  Кембриджа, и капитаном местного ополчения. У Грина была девятнадцать детей от двух жен. Его потомки работали книгопечатниками в Коннектикуте, Мэриленде, Пенсильвании, Новой Шотландии, и других местах.

Самое известное издание Сэмюэля Грина — Библия Элиота, отпечатанная Грином в 1663 году вместе с Мармадьюком Джонсоном. Библия была переведена на язык племени массачусетов миссионером Элиотом, и стала первой Библией, напечатанной в Новом Свете.

Примечания

Литература 
 Ellis, Milton (1915). Joseph Dennie and His Circle: A Study in American Literature From 1792—1812. Bulletin of the University of Texas.
 Moore, John Weeks (1886). Moore’s Historical, Biographical, and Miscellaneous Gatherings: In the Form of Disconnected Notes Relative to Printers, Printing, Publishing, and Editing of Books, Newspapers, Magazines and Other Literary Productions, Such as the Early Publications of New England, the United States, and the World, from the Discovery of the Art, or from 1420 to 1886: With Many Brief Notices of Authors, Publishers, Editors, Printers, and Inventors. Republican Press Association.
 Thomas, Isaiah; Thomas, Benjamin Franlin (1874). The History of Printing in America: With a Biography of Printers, and an Account of Newspapers. J. Munsell.

Типографы США